Анатом — специалист по анатомии.
 Анатом — альтернативное название острова Анейтьюм в архипелаге Новые Гебриды (Вануату).
 Анатом — роман аргентинского писателя Федерико Андахази.